Partit de la Gran Unió (del seu nom en turc Büyük Birlik Partisi), partit polític de Turquia
 Fórmula de Bailey–Borwein–Plouffe, fórmula matemàtica per a calcular qualsevol dígit concret del nombre π
 Butil benzil ftalat (del seu nom en anglès Benzyl Butyl Phthalate), ftalat usat com a additiu en plàstics